

Persone
Achille Apolloni (1823-1893) – cardinale italiano
Adolfo Apolloni (1855-1923) – scultore italiano
Apollonio Apolloni (1831-1904) – patriota e medico italiano
Daniele Apolloni (1961) – politico italiano
Federico Apolloni (1987) – discobolo italiano
Francesco Apolloni (1974) – sceneggiatore, regista e attore italiano
Giovanni Filippo Apolloni (1635 circa–1688) – librettista e poeta italiano
Giuseppe Apolloni (1822-1889) – compositore italiano
Luigi Apolloni (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Altro
Aphidius apolloni – specie di insetti della famiglia Braconidae